Maurizio Costanzo Talk è stata una trasmissione televisiva condotta da Maurizio Costanzo, Enrico Vaime e Pierluigi Diaco, in onda dal 7 marzo 2011 al 27 maggio 2011 in fascia preserale dalle 18:45 alle 19:35 su Rai 2. Il titolo della trasmissione richiama molto la storica trasmissione Maurizio Costanzo Show, da cui aveva peraltro ereditato la sede, il Teatro Parioli di Roma.

Sigla d'apertura e chiusura
La melodia utilizzata per la sigla iniziale è Gioia infinita e dintorni dei Negrita. La musica della sigla finale è Un falco chiuso in gabbia, cantata da Toto Cutugno.

Programmi televisivi degli anni 2010